Les championnats d'Europe d'escrime 2016,  des championnats d'Europe d'escrime, se déroule du 20 au  à Toruń, en Pologne.

Les épreuves se sont déroulées à l'. Après Cracovie en 1994 et Gdańsk en 1997, la Pologne héberge les championnats d'Europe pour la .

Avec six titres européens et dix médailles au total, la Russie se place en tête de la compétition, loin devant la France deuxième, avec 9 médailles mais seulement deux titres. L'Italie complète le podium avec six médailles. Le pays-hôte, quant à lui, termine les championnats avec une médaille de bronze.

Calendrier 
L'ouverture des championnats d'Europe 2016 s'est faite le 19 juin avec l'accueil des équipes et les diverses vérifications. Les compétitions débutent le lundi 20, avec la cérémonie d'ouverture en prélude aux premières finales. Chaque journée voit deux épreuves, une masculine et une féminine. Le samedi 25 termine la semaine européenne avec les deux dernières finales par équipe puis la cérémonie de clôture.

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2015-2016

2016
Escrime
Escrime 2016
Sport à Toruń
Europe 2016
Europe
Sport en Pologne en 2016
Sport en juin 2016